Felsenau bezeichnet:

 eine ehemalige Arbeitersiedlung in der Schweizer Gemeinde Leuggern nahe der Aaremündung bei Koblenz, Kanton Aargau
 ein Quartier im Norden der Stadt Bern, das zum Stadtteil Länggasse-Felsenau gehört, siehe Felsenau (Bern)
 die Brauerei Felsenau im gleichnamigen Berner Stadtquartier
 das Schwimmbad Felsenau in der österreichischen Gemeinde Frastanz